El nombre de Jonathan Edwards, puede referirse a:

 Jonathan Edwards (teólogo), (1703-1758), teólogo estadounidense. 
 Jonathan Edwards Jr, (1745-1801), también teólogo, hijo del anterior. 
 Jonathan Edwards (atleta), (1966-), atleta británico.

Graduados honorarios de la Universidad Yale